Татьяна Власова:
 Власова, Татьяна Александровна (1905—1986) — советский психолог и дефектолог.
 Власова, Татьяна Германовна (род. 1977) — российская спортсменка (спортивное ориентирование на лыжах).